Андре́-Робе́р Андреа́ де Нерсиа́ или Нерсья́ (; 17 апреля 1739, Дижон — 1800, Неаполь) — французский поэт, драматург и романист; автор фривольных романов; авантюрист и шпион. Состоял на службе у разных государей; во время Великой французской революции жил в Неаполе.

Творчество 
Написал множество художественных произведений:
 «Contes nouveaux» (Льеж, 1777),
 «Фелиция, или Мои проказы» (Felicia ou Mes fredaines, 1778),
 «Любовные приключения кавалера Фобласа, или Парижские безумства» (Galanteries du jeune chevalier de Faublas ou les Folies Parisiennes, 1783)
 «Ночное свидание, или Забавное приключение» (комедия Les Rendez-vous nocturnes, ou l’Aventure comique, 1787)
 «Оригинальные любовники, или Брак, осуществленный благодаря хитрости» (комедия Les Amants singuliers, ou le Mariage par stratagème, 1787)
 «Импровизированный доктор» (Le Doctorat impromptu, 1788)
 «Dorimont, ou la Marquise de Clarville» (1788)
 «Constance, ou l’heureuse Témérité» (1788)
 «Мое ученичество, или Забавы Лолотты» (Mon Noviciat, ou les Joies de Lolotte, 1792);
 «Монроз, или Повеса поневоле» (Monrose, ou le Libertin par fatalité, 1792);
 «Афродиты» (Les Aphrodites, ou Fragments thali-priapiques pour servir à l’histoire du plaisir, 1793)
 «История моя и моей любовницы»
 «Элеонора, или Счастливое существо» (1799)
 «Дьявол во плоти» (Le Diable au corps, 1803, роман издан посмертно).

Примечания

Литература 
 Александр Строев. — Те, кто поправляет фортуну: авантюристы Просвещения. 1998.

Ссылки 
 

Персоналии:История Франции
Авторы эротической литературы
Авантюристы Просвещения
Авантюристы XVIII века
Кавалеры ордена Святого Людовика
Родившиеся в Дижоне
Родившиеся 17 апреля
Родившиеся в 1739 году
Умершие в Неаполе